Linwood ist der Name mehrerer Orte

in England:
 Linwood (Hampshire)
 Linwood (Lincolnshire)

in Schottland:
 Linwood (Schottland)

in den Vereinigten Staaten:
 Linwood (Arkansas)
 Linwood (Indiana)
 Linwood (Kansas)
 Linwood (Louisiana)
 Linwood (Carroll County, Maryland)
 Linwood (Howard County, Maryland)
 Linwood (Massachusetts)
 Linwood (Michigan)
 Linwood (Minnesota), im Anoka County
 Linwood (Nebraska)
 Linwood (New Jersey)
 Linwood (New York)
 Linwood (North Carolina)
 Linwood (Ohio)
 Linwood (Pennsylvania)
 Linwood (Texas)
 Linwood (Utah)
 Linwood (Wisconsin), Town(ship) im Portage County

in Kanada:
 Linwood (Neuschottland)

in Neuseeland:
 Linwood (Neuseeland)

Linwood ist Familienname von
 Sonja Kristina Linwood (* 1949), englische Sängerin, siehe Sonja Kristina
 Mary Linwood (1755–1845), englische Kunststickerin

Sonstiges:
 Linwood Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Linwood Township
 Lynwood (Begriffsklärung)
 Lynnwood